Everything Must Go může být:

 Everything Must Go (album, Manic Street Preachers) – album skupiny Manic Street Preachers z roku 1996
 Everything Must Go (album, Steely Dan) – album skupiny Steely Dan z roku 2003
 Everything Must Go (film) – filmová komedie z roku 2010